emblemat hakerski
 Glider – minialbum muzyczny grupy My Bloody Valentine 
 Glider – sztuczna przynęta wędkarska (spinning & casting), wobler z grupy jerków.

Zobacz też